Název Matějovice mají dvě sídla:
 Matějovice (Rusín), část obce Rusín v okrese Bruntál
 Matějovice (Dešenice), část obce Dešenice v okrese Klatovy